Quanyuan bezeichnet:

 Quanyuan (Tancheng) (泉源镇), Großgemeinde im Kreis Tancheng in der chinesischen Provinz Shandong
 Quanyuan (Shenhe) (泉园街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Shenhe in der chinesischen Provinz Liaoning